Горское — топоним:

Россия 
 Горское — село в Туапсинском районе Краснодарского края.
 Горское — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Горское — деревня в Островском районе Псковской области.
 Горское — деревня в Куркинском районе Тульской области.

Украина 
 Горское — город районного значения в Луганской области.
 Горское — село в Николаевском районе Львовской области.
 Горское — село в Великомихайловском районе Одесской области.

Гидроним 
 Горское — озеро в Выборгском районе Ленинградской области.